Кондау́рова — русская фамилия, женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Кондаурова, Екатерина (род. 1982) — артистка балета, прима-балерина Мариинского театра.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 Кондаурова, Полина Владимировна (род. 1988) — украинская гимнастка, член национальной сборной Украины в 2004—2008 годах.

См. также